Colton ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Colton (Kalifornien)
 Colton (Nebraska)
 Colton (New York)
 Colton (Ohio)
 Colton (Oregon)
 Colton (South Dakota), im Minnehaha County
 Colton (Texas)
 Colton (Utah)
 Colton (Washington)
 Colton Hollow (Massachusetts)

in England:
 Colton (Staffordshire)

Colton ist der Name folgender Personen:
 als männlicher Vorname, siehe Colton (Vorname)
 Adam Colton (* 1957), britischer Bildhauer und Zeichner

 Don B. Colton (1876–1952), US-amerikanischer Politiker
 Eben Pomeroy Colton (1829–1895), US-amerikanischer Politiker
 Frank B. Colton (1923–2003), US-amerikanischer Chemiker
 Gardner Quincy Colton (1814–1898), US-amerikanischer Mediziner und Erfinder, früher Anwender von Lachgas
 George Radcliffe Colton (1865–1916), US-amerikanischer Politiker
 Mary-Russell Ferrell Colton (1889–1971), US-amerikanische Malerin, Ethnographin, Kuratorin und Autorin
 Ross Colton (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Walter Colton (1797–1851), US-amerikanischer Politiker und Autor
 zudem eine Namenserweiterung oder -endung, siehe -ton

im NRHP gelistete Objekte:

 Colton House, in Vermillion, South Dakota, ID-Nr. 07001210
 Colton Point State Park, in Ansonia, Pennsylvania, ID-Nr. 87000112
 Colton's Block, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000610
 Colton's Crossing Bridge, in Lisbon, North Dakota, ID-Nr. 97000186